Barua steht für:

 ein Dorf in Niger, siehe Barwa (Niger)

Barua (auch Baruah; Assamesisch: , ) ist ein verbreiteter Familienname assamesischer Hindus. Bekannte Personen sind:

 Benimadhab Barua (1888–1948), Indologe
 Birinchi Kumar Barua (1908–1964), assamesischer Sprach- und Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Wissenschaftsorganisator
 Brojen Barua (1925–1972), Regisseur, Schauspieler und Sänger
 Devakanta Barua (1914–1996), Politiker und Autor
 Dilip Barua (* 1949), bangladeschischer Politiker, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Bangladeschs
 Jahnu Barua (* 1952), Regisseur
 Jamuna Barua (1919–2005), Schauspielerin
 Kanaklata Barua (1924–1942), indische politische Aktivistin
 Munin Barua (1946–2018), Drehbuchautor und Regisseur
 Navakanta Barua (1926–2002), Dichter und Autor
 Nip Barua (1925–1992), Filmregisseur
 Pramathesh Chandra Barua (1903–1951), Schauspieler und Filmregisseur
 Ramen Barua (* 1938), Komponist
 Tushar Kanti Barua (* 1935), bengalischer Anthropologe